Miejscowości w USA:
 Edmond – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Norton
 Edmond – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
 Edmond – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Inne:
 Edmond – amerykański thriller